Roger es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Tekken. Lleva guantes de boxeo, al igual que su homólogo Alex. Es un canguro genéticamente alterado con la capacidad de luchar. Roger vendría a ser el personaje "original" mientras que Alex una variación, Roger y Alex serían sustituidos por Roger Jr. más adelante, en Tekken 5.

Historia 

Kazuya Mishima, el nuevo presidente del Mishima Zaibatsu convirtió a la compañía de su padre Heihachi mucho más corrupto que nunca antes. Ahora participan en muchas actividades ilegales tales como asesinato, extorsión, tráfico de drogas y el contrabando de especies en peligro de extinción. Kazuya recurrió al Dr. Boskonovitch para contratarlo. Uno de los proyectos fue mandado a trabajar en la ingeniería genética para crear nuevas criaturas. A través de Boskonovitch, animales modificados fueron creados con las muestras de ADN. Roger fue creado a partir del ADN de un canguro, mientras que Alex fue creado usando el ADN de restos fósiles de un Dromeosaurio.

Roger

Tekken 2 

Ya que Kazuya pensó que Roger y Alex ya no eran creaciones de valor, quería matarlos. Sin embargo, Alex y Roger lograron escapar. Ellos se encontraron con Armor King, quien les enseñó a luchar. Tanto Alex como Roger deciden entrar a combatir en el Segundo Torneo Puño de Hierro.

Jun Kazama, una funcionaria de la WWWC, una organización de protección de la vida silvestre. Ella se infiltra en el segundo Torneo Puño de Hierro para detener a Kazuya, que es el responsable del contrabando y la experimentación sobre especies en peligro de extinción en la Mishima Zaibatsu. Ella encontró a Alex y Roger y se encarga que los transporten a Australia, donde estarían seguros.

Roger Jr.

Tekken 5 

Roger fue secuestrado antes del Torneo del Rey del Puño de Hierro 5, en el cual su hijo, Roger Jr, se inscribe, con ayuda de su madre, para encontrarlo y llevarlo a casa. Sin embargo descubren que Roger no quiere saber más de ellos, por lo cual se retiran del torneo.

Tekken 6 

La vida para Roger Jr y su madre fue muy difícil sin Roger, por lo cual tuvieron problemas económicos, Roger Jr con la ayuda de su madre deciden inscribirse al sexto Torneo del Rey del Puño de Hierro para resolver sus problemas financieros. Sin embargo es desconocido su destino, no se sabe si renunciaron por convención de Alisa Bosconovitch o abandonaron el torneo por su seguridad a causa de la guerra, porque no se cree que fueran derrotados por alguien.

Conclusiones

Tekken 2 

Después de haber sido transportado a Australia donde se ve un campo a muchos canguros saltando, se ve a Roger recostado, pensando en el torneo. Este se levanta y empieza al brincar de una manera peculiar.

Tekken Tag Tournament 

Al igual que Alex se encuentra jugando piedra-papel-tijera con Yoshimitsu, también pierde porque sus guantes solo le permiten hacer piedra, pero igual sigue feliz.

Tekken 5 

Roger Jr. se encuentra dentro del laboratorio del Dr. Boskonovitch buscando a su padre para rescatarlo. Cuando encuentra una fotografía de él con su padre y escucha un ruido en una habitación, a la cual entra y encuentra el televisor encendido y a Roger recostado en el sofá viéndola. Jr. enfado después de lo que tuvo que pasar para encontrarlo le lanza un puñetazo y lo manda hasta el techo del laboratorio y enseguida rompe la fotografía.

Tekken 6 

Roger padre y Roger hijo se ven en un programa para canguros de comedia, en donde el padre de Roger Jr le enseña sus mejores golpes, aunque el hijo demuestra ser mucho más veloz y mejor que su padre, la esposa de Roger entra furiosa con una fotografía en donde muestra a él con otras canguros para después lanzar un puñetazo a su marido, su hijo termina viendo lo mismo que el hizo antes.

Controversia 

En abril de 2017, el productor ejecutivo de Tekken Katsuhiro Harada anunció que Roger Jr. no estará en Tekken 7 por temor a posibles reclamos por parte de grupos animalistas, tras la aparición de un video viral que circuló en Internet:

Referencias 

Personajes de Tekken
Boxeadores ficticios]
Personajes animales de videojuegos